Чарков:

 Чарков — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Чарков, Владимир Ильич (1937—2004) — заслуженный тренер РСФСР (1972) и СССР (1976) по вольной борьбе.
 Чарков, Тимофей Никитович (1921—1999) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.